Gérald Brisson (né le  à Saint-Boniface, dans la province du Manitoba au Canada — mort le  à Mesa, en Arizona, aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1951-1952 || Excelsiors de Winnipeg || MAHA ||0 ||8 ||11 ||19 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-1954 || Canadians de Winnipeg || LHJM ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1954-1955 || Canadians de Winnipeg || LHJM ||29 ||20 ||21 ||41 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Canadiens de St. Boniface || LHJM ||21 ||30 ||19 ||49 ||45 ||10 ||12 ||3 ||15 ||4
|-  
|1956-1957 || Canadiens de St. Boniface || LHJM ||22 ||21 ||19 ||40 ||60 ||7 ||4 ||6 ||10 ||2
|-
|1957-1958 || Petes de Peterborough || JOHA ||52 ||28 ||23 ||51 ||34 ||5 ||3 ||0 ||3 ||2
|- 
|1957-1958 || Warriors de Winnipeg || WHL ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Royals de Montréal || LHQ ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Warriors de Winnipeg || WHL ||62 ||38 ||45 ||83 ||20 ||7 ||5 ||0 ||5 ||2
|-
|1959-1960 || Warriors de Winnipeg || WHL ||66 ||24 ||32 ||56 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Warriors de Winnipeg || WHL ||70 ||29 ||26 ||55 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Comets de Spokane || WHL ||70 ||44 ||39 ||83 ||60 ||16 ||7 ||9 ||16 ||16
|-
|1962-1963 || Comets de Spokane || WHL ||66 ||26 ||21 ||47 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || Canadiens de Montréal || LNH ||4 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1963-1964 || As de Québec || LAH ||12 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1963-1964 || Seals de San Francisco || WHL ||50 ||18 ||25 ||43 ||15 ||11 ||6 ||2 ||8 ||4
|-
|1964-1965 || Totems de Seattle || WHL ||63 ||19 ||19 ||38 ||35 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1965-1966 || Seals de San Francisco || WHL ||65 ||22 ||15 ||37 ||23 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1966-1967 || Seals de la Californie || WHL ||7 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 || Mohawks de St. Boniface || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||13 ||6 ||3 ||9 ||0 

|4 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
1959 : première équipe d'étoiles, Division Prairies dans la Western Hockey League

Transactions 
 Le  : prêté aux Canadiens de Montréal par les Comets de Spokane.
 Le  : réclamé par les As de Québec des Comets de Spokane lors du repêchage intra-ligue.
 Le  : échangé aux Seals de San Francisco par les As de Québec en retour de Cliff Pennington.
 Le  : droits vendus aux Totems de Seattle par les Seals de San Francisco.
 Le  : échangé aux Seals de San Francisco par les Totems de Seattle en retour de Len Haley.

Notes et références 

Naissance en septembre 1937
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des As de Québec
Décès en janvier 2013
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 75 ans
Joueur des Seals de San Francisco (WHL)
Joueur des Warriors de Winnipeg (WHL)
Personnalité liée à Saint-Boniface